Уахикори:

 Уахикори — город в Мексике, штат Наярит, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Уахикори — муниципалитет в Мексике, штат Наярит.